Уо́ррен () — город в США в штате Арканзас, административный центр округа Брадли.

История 
Первое европейское поселение было основано на месте будущего города в 1820 году после урегулирования конфликтов с местным населением — индейцами племён куапо и чокто. По легенде, город называется Уоррен в честь раба, освобождённого капитаном Хью Брэдли, в честь которого носит название сам округ. В 1851 году поселение получило статус города, в 1903 году было построено здание окружного суда, сохранившееся до наших дней (на илл.) С 1956 года в городе ежегодно проводится фестиваль томатов (The Bradley County Pink Tomato Festival).

Демография 
Население
 2006 год — 6219 жителей
 2010 — 6003

Расовый состав
 Белые — 45,3%
 Афроамериканцы — 40,9%
 Коренные американцы — 0,3%
 Азиаты — 0,3%
 Прочие расы — 11,9%
 Две и более расы — 1,3%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 15,0%

Примечания

Ссылки 
 Уоррен: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр. на сайте ''city-data.com
 Уоррен на сайте штата

Города Арканзаса
Окружные центры Арканзаса
Населённые пункты округа Брадли (Арканзас)